Сованья́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монтамбёф. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16364.

Коммуна расположена приблизительно в 370 км к югу от Парижа, в 100 км южнее Пуатье, в 40 км к востоку от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 75 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 42 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 27 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 64,3 %, в 1999 году было 81,8 %). Из 27 активных работали 27 человек (16 мужчин и 11 женщин), безработных не было. Среди 15 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта